Eerste klasse (1957/1958) była 55. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Royal Antwerp. Nowym mistrzem Belgii został zespół Standard Liège.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii